St. Asaph bezeichnet:

 den schottischen Heiligen Asaph
 St. Asaph (Denbighshire), eine Stadt in Denbighshire, Wales
 Bistum St. Asaph, ein anglikanisches (früher römisch-katholisches) Bistum